Мазотти () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Мазотти, Иньяцио (1817—1888) — итальянский куриальный кардинал.
 Мазотти, Элена — итальянская женщина-астроном и первооткрывательница астероидов.